Apfelstädt bezeichnet geografische Namen:

 Apfelstädt (Nesse-Apfelstädt), Ortsteil der Gemeinde Nesse-Apfelstädt im Landkreis Gotha in Thüringen
 Apfelstädt (Gera), Fluss in Thüringen
Siehe auch:
 Apffelstaedt
 Apfelstedt
 Apfelstetten
 Apfelsdorf